Ани́та Луи́з Баро́не (; 25 сентября 1964, Сент-Луис, Миссури, США) — американская актриса и комедиантка. Лауреат премии «Method Fest» (2004) в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль Джины из фильма «Одна последняя езда» и номинантка на премию «Teen Choice Awards» в номинации «ТВ — выбор родительской группы» за роль Викки Голд из телесериала «».

Биография 
Анита Луиз Бароне родилась в 1964 году. Окончила Детройтский университет милосердия (University of Detroit Mercy). Училась у Роберта Т. Хаззарда в Университете Уэйна.

Личная жизнь
Замужем за актёром  (род.1963), у них есть две дочери — Мэделин Глейв и Роксанн Глейв.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Комики США
Выпускники Университета милосердия Детройта
Выпускники Университета Уэйна